Кубок УЄФА 1995–1996 — двадцять п'ятий розіграш Кубка УЄФА, у якому у двохматчевому фіналі перемогу здобув німецький клуб «Баварія», здолавши французький «Бордо» із сумарним рахунком 5-1. 

Починаючи з цього сезону, два клуби переможці Кубка Інтертото вперше змогли кваліфікуватися в Кубок УЄФА. У цьому сезоні, це були два французьких клуби «Страсбур» і «Бордо», які почали виступи на турнірі з першого туру.

Попередній раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Клінсманн приводить «Баварію» до тріумфу ; uefa.com, 1 червня 1996
 Кубок УЄФА 1995-96 на rsssf.com  

1995
1995 у футболі
1996 у футболі